Филип Бейкер (; ) — ирландский шахматист.

Чемпион Ирландии (1924, 1927, 1928, 1929).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Ирландии